Lakeman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Lakeman (* 1979), US-amerikanischer Turner und Trainer 
 Henk Lakeman (1922–1975), niederländischer Radrennfahrer
 Seth Lakeman (* 1977), englischer Folk-Singer-Songwriter